Акім (суржик) — див. Яким (ім'я)
 Акім — народ в Гані
 Акім — золоторудне родовище в Гані
 Акім (аким) — голова місцевого органу виконавчої влади в Казахстані і Киргизстані

  (1923—2013) — радянський дитячий поет, сценарист.